El nombre de batalla de la Vega puede hacer referencia a varios combates:

 Batalla de la Vega de Granada, librada en 1319 en el transcurso de la Reconquista.
 Batalla de la Vega Real, librada el 27 de marzo de 1495 en la Isla de La Española entre una alianza indígena y las fuerzas españolas.